El término llaga puede referirse, en esta enciclopedia:

 a una úlcera;
 al nombre común de la planta Genista scorpius;
 a Jonathan Ruiz Llaga, un futbolista español.